Ритмика:
 Ритмика, в литературе:
 комплекс ритмических особенностей, характерных для того или иного поэта («ритмика Маяковского», «ритмика Пушкина»), направления, школы (ритмика символистов, футуристов и так далее);
 комплекс языка в целом (ритмика русской речи). 
 Ритмика, в музыке — раздел теории музыки, связанный с ритмом. Этот термин может также применяться в близких значениях.
 Ритмика, в дизайне — раздел дизайна.

См. также 
 Ритм
 Курсы ритмической гимнастики
 Листки Курсов ритмической гимнастики